

Sigle 
 Quark-Gluon Plasma  – plasma di quark e gluoni

Codici 
 QGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Garanhuns (Brasile)